Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Interwetten Austrian Open Kitzbühel 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 15. bis 17. Mai 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)

ATP World Tour 2009
2009